Erstmals wurde ein Mixed-Doppel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ausgetragen. Austragungsort war das Tōkyō Taiikukan, wo insgesamt 16 Doppelpaare vom 24. bis zum 26. Juli 2021 um die Medaillen spielten.

Diese zusätzliche Disziplin wird unterschiedlich beurteilt. Einige kritisieren die zusätzliche Belastung der Teilnehmer, die ja auch im Einzel und im Team antreten. Dagegen möchte das IOC mit dem Mixed Gender Equality fördern.

Setzliste 
16 Paarungen gingen an den Start. Dabei wurden die Paare zunächst gemäß ihrer Spielstärke gesetzt. Die ersten acht Plätze wurden in der ersten Runde, dem Achtelfinale, gegen die Plätze 9 bis 16 ausgelost.

Turnierverlauf

Weblinks 
 Olympic Sports Table Tennis

Einzelnachweise 

Doppel